Dhorme est un patronyme porté notamment par :

 Édouard Dhorme (1881-1966), prêtre, assyriologue, sémitisant et traducteur français ;
 Marcel Dhorme (1899-1954), couturier français.